Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за футбольный клуб «Спартак» Москва от 25 до 99 официальных матчей.

ФК «Спартак» Москва — российский футбольный клуб из Москвы. Клуб был основан в 1922 году под названием МКС (Московский Кружок Спорта). Свой первый матч МКС провёл с шестикратным чемпионом Москвы Замоскворецким Клубом Спорта (ЗКС). Матч закончился победой дебютантов — 3:2. Сменив несколько названий в 1935 году клуб получил своё окончательное имя «Спартак», а уже весной 1936 года принял участие в первом чемпионате СССР. За свою историю «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР, 10 раз побеждал в чемпионатах России, 10 раз становился обладателем Кубка СССР и четырежды выигрывал Кубка России.

С момента основания клуба, более 600 игроков сыграли за московский «Спартак» в официальных матчах. Многие из них провели в клубе короткий промежуток времени, после чего выступали за другие команды. Карьера некоторых игроков была прервана травмами или иными причинами. Футбольные карьеры ряда футболистов были прерваны Великой Отечественной войной.

По состоянию на 18 марта 2023 года, 190 футболистов сыграли за клуб от 25 до 99 официальных матчей в чемпионатах СССР и России, в розыгрышах Кубка СССР и России, а также в еврокубках.

Легенда таблицы 
 В список включены все футболисты «Спартака», сыгравшие за клуб не менее 25 официальных матчей, но не более 99.
 В индивидуальной статистике игроков учтены аннулированные по различным причинам матчи.
 Возможны уточнения и дополнения по матчам чемпионатов СССР 1938—1941, 1945—1950 годов, розыгрышам кубка СССР 1938, 1944—1949, 1967, 1969 годов, розыгрышу Приза Всесоюзного комитета 1952 года. Из-за этого, для игроков, сыгравших или забивших больше чем представлено в таблице, рядом с цифрой стоит знак ↑.
 Игроки отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Гражданство — Указывается гражданство игрока. Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. Если игрок имеет двойное гражданство и не имел выступлений за национальную сборную этих стран, то указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Спартаке» — годы выступления игрока в составе «Спартака».
 М — количество матчей, в которых принимал участие игрок.
 Г — количество голов, забитых игроком.
 Чемпионат — учитывается Чемпионат СССР (1936—1991), Чемпионат России (1992—).
 Кубок — учитывается Кубок СССР (1936—1992), Кубок России (1992—).
 Еврокубки — учитывается Лига чемпионов УЕФА (ранее — Кубок европейских чемпионов) (1955—), Лига Европы УЕФА (ранее — Кубок УЕФА) (1971—), Кубок обладателей кубков УЕФА (1960—1999), Кубок Интертото (1995—2008).
 Другое — учитывается (Приз Всесоюзного комитета (1952), Кубок Федерации футбола СССР (1986—1990), Кубок Премьер-лиги (2003), Суперкубок России (2003—).
 Всего — учитывается все выступления игрока в составе «Спартака».

Список игроков 

Легенда

Данные откорректированы по состоянию на 18 марта 2023 года

Фотогалерея

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Игроки
Спартак